150-ият западен меридиан или 150° западна дължина e меридиан, който преминава от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Северна Америка, Тихия океан и Антарктида до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност с 30-и източен меридиан.

з150-и западен меридиан